Крысиный король может означать:
 Крысиный король — редкий природный феномен, несколько крыс, сросшихся хвостами.
 «Крысиный король» — книга Чайна Мьевилль.
 «Крысиный король» — серия пятого сезона телесериала «Гримм».

См. также 
 Great King Rat — песня британской рок-группы Queen из альбома «Queen».
 Мышиный король — персонаж сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».
 Крысобой